411 може да се отнася за:

 411 година от новата ера
 411 година преди новата ера
 411, число
 411 Ксанте, астероид
 NGC 411, галактика
 Бристол 411, великобритански автомобил